Per Francesco Saverio Bianchi si può intendere:
Francesco Saverio Bianchi (Piacenza, 1827 – Civitavecchia, 1908), giurista italiano
Francesco Saverio Bianchi (Arpino, 1743 – Napoli, 1815), presbitero italiano, proclamato santo dalla Chiesa cattolica nel 1951